Le nommage est une pratique qui peut désigner :

 Nommage (marques), la création de noms de marques.
 Nommage (parrainage), attribution du nom d’une marque ou d’une société à une enceinte sportive.